Adesivo – materiale che incolla due superfici poste a contatto; anche detto collante
 Autoadesivo – oggetto, ricoperto da una colla, che può essere applicato premendolo su una superficie (ad esempio etichette, figurine, nastri adesivi, adesivi per vetri)